Hue and cry – nel common law, procedimento dove gli astanti presenti sul posto sono chiamati a contribuire alla cattura di un criminale

Botanica 
Hue and Cry – nome di coltivazione della specie Iris ensata, l'iris giapponese

Cinema 
Piccoli detectives (Hue and Cry) – film del 1947 diretto da Charles Crichton

Musica 
Hue and Cry – duo scozzese di sophisti-pop fondato nel 1983, noto per i brani Labour of Love e Ordinary Angel
Hue and Cry – album jazz del 1994 di Bobby Previte

Altro 
Police Gazette or Hue and Cry – nome del quotidiano londinese Police Gazette dal 1828 al 1839

The Hue and Cry After Cupid – masque di Ben Jonson del 1608